Ginn ist der Familienname folgender Personen:

 Drew Ginn (* 1974), australischer Ruderer und Radrennfahrer
 Edwin Ginn (1838–1914), US-amerikanischer Verleger und Friedensaktivist 
 Greg Ginn (* 1954), US-amerikanischer Musiker
 Hubie Ginn (* 1947), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 J. T. Ginn (* 1999), US-amerikanischer Baseballspieler
 Ronald Bryan Ginn (1934–2005), US-amerikanischer Politiker
 Stewart Ginn (* 1949), australischer Golfspieler
 Ted Ginn Jr. (* 1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Ginn ist der Name folgender Orte:
 Ginn (Lalling), Ortsteil der Gemeinde Lalling, Landkreis Deggendorf, Bayern

Siehe auch:
 Gin (Begriffsklärung)
 McGinn
 Dschinn (arabisch ǧinn)